AKiKa steht für:

 AKiKa – Aachener Kinderkarneval

Akika ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Akika (* 1941), nigerianischer Leichtathlet